Das Freistilringen der Männer in der Klasse bis 65 kg bei den Olympischen Sommerspielen 2020 wurde vom 6. bis 7. August 2021 in der Makuhari Messe ausgetragen. Es traten 16 Athleten aus 16 Ländern an.

Titelträger

Zeitplan 
Alle Zeitangaben beziehen sich auf die Ortszeit in Tokio (UTC+9).

Ergebnisse

Finalrunde

Hoffnungsrunde 

Legende:
 S: Schultersieg

Endstand

Weblinks 
 Ergebnis Freistil Männer bis 65 kg auf olympics.com

Freistil Manner 065